Kirkbride steht für:
 Kirkbride (Cumbria), ein Dorf und eine Civil Parish, Borough Allerdale, Grafschaft Cumbria, England

Personen:
 Anne Kirkbride (1954–2015), britische Schauspielerin
 Diana Kirkbride (1915–1997), britische Archäologin

 Thomas Story Kirkbride (1809–1883), US-amerikanischer Mediziner